Бе́ленький — фамилия и топоним.

Фамилия 
Беленький — еврейская фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители
 Беленький, Абрам Яковлевич (1882 или 1883—1941) — революционер,  сотрудник советских разведывательных служб, майор государственной безопасности.
 
 Беленький, Алексей Мефодиевич (1905—1986) — советский шахматный композитор.
 
 Беленький, Валерий Владимирович (род. 1969) — азербайджанский советский и германский гимнаст.
 
 Беленький, Гарри Зелеманович (1932—2018) — советский и российский звукооператор.
 Беленький, Геннадий Исаакович (1918—2014) — российский педагог, академик РАО.
 Беленький, Георгий Борисович (1922—1970) — доктор медицинских наук, профессор, руководитель дерматологической клиники МОНИКИ, член Союза писателей СССР.
 Беленький, Дан Михайлович (род. 1972) — президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
 Беленький, Дон Моисеевич (более известен как Наум Ростов; 1884—1956) — российский революционер (социал-демократ, меньшевик), впоследствии писатель, историк.
 Беленький, Ефим Фридманович — советский химик-технолог, доктор химических наук, профессор.
 Беленький, Захар Моисеевич (1888—1940) — советский государственный и общественный деятель.
 Беленький, Иосиф Самойлович (1899—1933) — директор «Уралмаша», член Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б).
 Беленький, Исаак Самойлович (1920—1981) — советский библиограф, библиотековед.
 Беленький, Макс Львович (1911—1965) — советский фармаколог.
 Беленький, Марк Натанович (1890—1938) – советский государственный деятель.
 Беленький, Марьян Давидович (1950—2022) — советский и израильский писатель-сатирик и переводчик, артист разговорного жанра, журналист, радиоведущий, сценарист.
 Беленький, Моисей Соломонович (1901—1996) — советский религиовед, переводчик, писатель и публицист. 
 Беленький, Нео Гдальевич (1908—1997) — советский физиолог и биохимик.
 Беленький, Олег Валерьевич (род. 1979) — российский самбист.
 Беленький, Юрий Михайлович (род. 1956) — драматург, режиссёр.
 Беленький, Яков Сергеевич (1915—1989) — советский актёр театра и кино.



Населённые пункты 
 Беленький — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Беленький — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Беленький — хутор в Новоузенском районе Саратовской области, упразднён в 2018 г.
 Беленький — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.

См. также 
 Беленькие
 Беленькое
 Белый

Примечания